Тиватлан има више значења:

 Општина Тиватлан (Веракруз), општина у савезној држави Веракруз у Мексику
 Тиватлан (Тиватлан, Веракруз), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику